

Patronyme 

 George Grenville (1712-1770), premier ministre britannique.
 Kate Grenville (1950-), écrivain australienne.
 Mary Freeman-Grenville (12 Lady Kinloss ; 1922-2012), pair britannique ;
 Reginald Grenville Eves (1876-1941), peintre britannique.
 Richard Grenville (1542-1592), explorateur anglais.
 William Grenville (1759-1834, premier ministre britannique.

Toponyme

le comté de Grenville, ancien comté de la province de l'Ontario, fusionné en 1850 dans le comté de Leeds et Grenville ;
 North Grenville, localité de la province de l'Ontario ;
 Grenville, municipalité de village de la municipalité régionale de comté d'Argenteuil, dans la province du Québec ;
 Grenville-sur-la-Rouge, municipalité de la municipalité régionale de comté d'Argenteuil, dans la province du Québec.
 Grenville, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario.

Grenville, petit village du comté de Day, dans l'État du Dakota du Sud ;
 Grenville, petit village du comté de Union, dans l'État du Nouveau-Mexique ;

Grenville, capitale de la paroisse de Saint Andrew.

Géologie
 Province de Grenville, formation géologique d’Amérique du Nord.

Voir aussi